Графство Зоненберг (Grafschaft Sonnenberg) — автономне князівство в якому правили імперські графи династії Вальдбург (Waldburg), розташоване на південному сході землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) та навколо міста Зонненбург (Sonnenburg), Форарльберг (Тіроль).

Було васалом Священної Римської імперії.

Графство Зоненберг вперше згадується в історичних документах 1242 року.

Імператор Фрідрих III надав 11 серпня 1463 р. графство Зоненберг в управління роду князя Еберхарда I та його спадкоємцям, і надав їм титул "імперських графів".

Граф Еберхард I продав 31 серпня 1474 року Графство Зоненберг за 34.000 гульдинів герцогу Сигізмунду Австрійському, правителю Інсбрука.

1511 року Зоненберг був захоплений імператором Максиміліаном I й остаточно увійшов до складу Ерцгерцогства Австрії.

Габсбурзькі монархи продовжували носити титул «графа Зоненбергу» в повному титулі королів та імператорів Австрії.

Джерела 
 Rudolf Beck, Die waldburgischen Besitzungen in Vorarlberg und in der Ostschweiz. 16. Juni 1994
 Hermann Sander, Die Erwerbung der vorarlbergischen Grafschaft Sonnenberg durch Österreich. Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1888.
Держави і території, засновані 1424
засновані в Європі 1424
Історичні області Європи
Історичні області Німеччини
Середньовічна Австрія
Колишні князівства
Середньовічні держави Німеччини
Держави Священної Римської імперії
Історія Баден-Вюртембергу
зникли 1511